Понтайе-сюр-Сон:

 Понтайе-сюр-Сон — коммуна во Франции, находится в регионе Бургундия.
 Понтайе-сюр-Сон — кантон во Франции, находится в регионе Бургундия.